«Not Alone» (Не одна) — песня в исполнении армянского певца Aram Mp3, с которой он представил Армению на конкурсе песни «Евровидение-2014».

Песня была выбрана 14 марта 2014 года путём внутреннего отбора, что позволило Араму представить свою страну на международном конкурсе песни «Евровидение-2014», который прошёл в Копенгагене, Дания.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Песни Армении на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2014»